

Акжал — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Акжал — село, Жарминський район, Абайська область
 Акжал — селище, Шетський район, Карагандинська область